Siretu (toponim provenind de la denumirea râului Siret) se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Siretu, sat în comuna Letea Veche, județul Bacău;
 Siretu, sat în comuna Săucești, județul Bacău;
 Siretu, sat în județul Vrancea.